Orcadia är ett släkte av svampar. Orcadia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Orcadia